Vit kan avse:

 Vit – färg i allmänhet
 Vit (hudfärg) – en mycket vid beteckning på människor
 Vit (hästfärg) – en väldigt ovanlig hästfärg som innebär att hästen har rosa skinn och vitt hår
 De vita – den ena parten i Finska inbördeskriget.
 VIT University – en teknisk högskola i Indien.
 Vit vecka – ett frivilligt uppehåll under en vecka av ett bruk eller missbruk av något slag
 Vit Jul – en kampanj som har drivits av IOGT-NTO-rörelsen sedan 2007
 Vit (vattendrag i Bulgarien) – ett vattendrag i Bulgarien
 Vit arbetskraft är, till skillnad från svart arbetskraft, beskattad

Se även
 Kaukasisk ras

pl:Wit